Seznam nemških časopisov na Slovenskem navaja časopise in časnike, ki so do konca druge svetovne vojne izhajali na slovenskem področju. Porazdeljeni so glede na kraj izhajanja.  V seznamu so tudi časopisi iz Celovca in Gradca, saj so tamkajšnji tiski morali upoštevati tudi slovenske interese.

Viri 

 

Nemščina
Časopisi